Sambaíba pode referir-se a:
Sambaíba - município brasileiro do Maranhão.
Sambaíba Transportes Urbanos, uma empresa que faz o transporte de ônibus na Zona Norte de São Paulo.

Plantas
Da família das dileniáceas:
Davilla latifolia
Davilla rugosa
Curatella americana, conhecido como cajueiro-bravo-do-campo.

Outras espécies
Sambaíba-da-baía - género Trichospermum
Sambaíba-de-minas-gerais - Curatella americana
Sambaíba-de-sergipe - género Trichospermum
Sambaíba-do-norte
Sambaíba-do-rio-são-francisco- Curatella americana

Desambiguação